Il principe ranocchio – fiaba popolare dei fratelli Grimm
Il principe ranocchio (The Frog Prince) – film statunitense/israeliano del 1988
Il principe ranocchio (Zabi Kral) – film cecoslovacco/tedesco del 1990
Il principe ranocchio (Prince Charming) – TV movie statunitense del 2001